O Alamal Sports Club Atbara é um clube de futebol com sede em Atbara, Sudão. A equipe compete no Campeonato Sudanês de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1946.

Ligações externas 
 Perfil em Transfermarkt 

Clubes de futebol do Sudão
Clubes de futebol fundados em 1946